Joaquín Navarro puede referirse a:

 Joaquín Navarro Estevan (1939-2007), magistrado y político español;
 Joaquín Navarro Perona (1921-2002), futbolista español;
 Joaquín Navarro-Valls (1936-2017), médico y periodista español - portavoz de la Santa Sede (1984-2006).